De IJslandse voetbalclub ÍA Akranes speelt sinds 1970 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt ÍA Akranes

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 30.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien IJsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

ÍA Akranes
ÍA Akranes